Zvartnots, un site archéologique arménien.
 L'aéroport international Zvartnots de Erevan.
Zvartnots, une revue littéraire de la diaspora arménienne de France.
 Le Zvartnots-AAL Football Club, un club de football.